Ювентус ( — юность) — название ряда спортивных клубов. Также встречаются производные и сокращения от данного слова, среди них:

 Ювентус Казерта Баскет — итальянский баскетбольный клуб из Казерты, основан в 1951 году.

Футбольные клубы 
 Ювентус — один из самых старых и популярных итальянских клубов, город Турин, основан 1 ноября 1897 года.
 Ювентус — женский футбольный клуб, город Турин.
 Ювентус — Ориндж-Уолк, Белиз.
 Ювентус Букурешти — Бухарест, Румыния, основан в 1924 году. В настоящее время команда называется «Петролул».
 Ювентус Букурешти — Бухарест, Румыния, основан в 1992 году. В настоящее время команда называется «Дако-Джетика».
 Ювентус Вестерос — Вестерос, Швеция, основан в 1948 году.
 А.С.Д. Трапани Кальсио — Трапани, Италия, основан в 1905 году, был известен под вторым названием Ювентус Трапани ().
 Аделаида Сити — Аделаида, Австралия, основан в 1946 году, был известен под названиями Аделаида Ювентус () и Зебры ().
 Брунсвик Ювентус — бывший клуб из пригорода Мельбурна Брунсвика. Основан итальянскими иммигрантами в 1948 году. В 1996 году команда объединилась с клубами «Буллин Лайонз» и «Бокс Хилл Интер», получив название «Буллин Зебрас». В настоящее время команда называется «Моленд Зебрас».
 Юве Стабия — Кастелламмаре-ди-Стабия, Италия, основан в 1907 году.
 Янг Феллоуз Ювентус — Цюрих, Швейцария.

См. также 
  () — название ряда бразильских футбольных клубов.
 Хувентуд (значения)
 Эвентус () — божество в древнеримской религии.